Рока Азул има више значења:

 Рока Азул (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рока Азул (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику